Ganado ist die Bezeichnung mehrerer Städte

in den USA:
 Ganado (Arizona)
 Ganado (Texas)

Ganado ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Grech Ganado (* 1943), maltesische Autorin und Dozentin